Miejscowość we Francji:
 Alzen (Francja)
Miejscowości w Niemczech:
 Alzen – wieś w gminie Monschau
 Alzen – wieś w gminie Morsbach
Nazwa historyczna miejscowości w:
 Polsce – Hałcnów – dzielnica Bielska-Białej
 Rumunii – Alţâna